НФЛ в сезоне 1961 — стал 42-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Грин Бэй Пэкерз — Нью-Йорк Джайентс 37:0

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1961.pdf Сезон 1961 года в деталях]

Сезоны НФЛ